Inman kan syfta på:

USA 

 Inman, Kansas, ort, McPherson County, 
 Inman, South Carolina, ort, Spartanburg County, 
 Inman, Nebraska, ort, Holt County, 

Robotskapade USAförgreningar